Theledectes is een geslacht van uitgestorven procolophonide parareptielen uit afzettingen uit het Midden-Trias (Vroeg-Anisien) in de provincie Vrijstaat, Zuid-Afrika. De typesoort Theledectes perforatus is gebaseerd op het holotype BP/1/4585, een afgeplatte schedel. Deze schedel werd verzameld door de Zuid-Afrikaanse paleontoloog James W. Kitching uit Hugoskop in het district Rouxville en verwezen naar subzone B van de Cynognathus Assemblage Zone van de Burgersdorp-formatie, Beaufortgroep (Karoo Basin).

Naamgeving
In 1977 benoemde C.E. Gow een Thelegnathus perforatus. De soortaanduiding betekent 'de doorboorde', niet omdat het fossiel zelf doorboord was maar als verwijzing naar de doorborende achterste tanden. In 2003 beschouwden Sean P. Modesto en Ross J. Damiani het geslacht Thelegnathus als een nomen dubium. Ze benoemden daarom een nieuw geslacht Theledectes. De geslachtsnaam is een combinatie van het Grieks thèlè, 'tepel', en dektes, 'bijter', een verwijzing naar de meervoudige tandrijen. De combinatio nova is Theledectes perforatus.

Beschrijving 
Het grootste deel van de schedel is slecht bewaard gebleven, met uitzondering van de tanddragende elementen. Theledectes is het enige bekende parareptiel met meer dan één rij marginale tanden (tanden langs de rand van de muil). De enige andere reptielen met meerdere marginale rijen tanden zijn rhynchosauriërs en sommige captorhiniden. De onderkaak heeft twee grote snijtanden, vergelijkbaar met Scoloparia. Het gebit is echter ook duidelijk ingevoegd ten opzichte van de rest van het gezicht door een groot gebogen gebied, een eigenschap die ook bekend is bij Hypsognathus. De tanden zijn grote en stompe kegels, met ronde basis, in tegenstelling tot de meeste procolophoniden die tanden hebben die breder dan lang zijn. Soortgelijke tanden worden ook waargenomen bij Eumetabolodon dongshengensis, een Chinese procolophonide die eerder werd beschouwd als een soort van Eumetabolodon.

Fylogenie 
In 2008 benoemde Juan Carlos Cisneros de onderfamilie Theledectinae om Theledectes en Eumetabolodon dongshengensis te omvatten.

Cladogram volgens Cisneros, 2008:

Uitgestorven Procolophonomorpha